Бе́рнхард Клодт (; 26 октября 1926 года — 23 мая 1996) — немецкий футболист, чемпион мира 1954 года.

Карьера

Клубная 
Дебютировал на поле в Третьем рейхе, в 1943 году, в возрасте 16 лет, в матче, в котором «Шальке 04» с разгромным счётом выиграл у «Бохума» — 10:1. За свою клубную карьеру играл в двух командах — «Шальке 04» и полупрофессиональной «Хорст-Эмшер».

В сборной 
Между 1950 и 1959 годами Бернхард выходил на поле 19 раз и забил три гола за сборную Германии. Во время проведения чемпионата мира 1954 года Клодт вышел на поле на «внешнюю» правую позицию форварда, вместо Гельмута Рана. Играл в двух матчах против сборной Турции. Несмотря на достаточно хорошую игру в двух встречах, Зепп Хербергер предпочёл заменить его Раном на предстоящей получинальной игре против национальной сборной Югославии. Решение тренера не вызвало, поначалу, энтузиазма в прессе, но, после того, как Ран забил гол югославам, правильность этого решения в глазах общественности не вызывала особых споров. Основой решения Зеппа была надежда на то, что Ран, с его специфическим стилем игры и способностью к прострелам, был более необходим этой команде, нежели любой другой футболист. В противоположность Рану, Клодт являлся, согласно признанию прессы, гораздо менее индивидуальным игроком, и более предрасположенным к командным действиям.

Завершение карьеры 
В возрасте 36 лет Бернхард Клодт завершил карьеру. В своей последней игре забил единственный гол за «Шальке 04» в игре против сборной Болгарии 18 июня 1963 года, завершившейся со счётом 1:0. Всего Клодт сыграл 330 игр в Оберлиге, в которых всего забил 131 гол.

Достижения 
  Сборная ФРГ
 Чемпион мира: 1954

Личная жизнь 
Голкипер Ханс Клодт был его братом.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Бернхарда Клодта на сайте fussballdaten.de 
 Профиль Бернхарда Клодта на сайте weltfussball.de 
 Профиль Бернхарда Клодта на сайте dfb.de 
 Профиль Бернхарда Клодта на сайте kicker.de 
 Профиль Бернхарда Клодта на сайте Transfermarkt 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Шальке 04»
Чемпионы мира по футболу